La Copa austríaca de futbol (ÖFB-Cup) és la segona competició futbollística del país. Es disputa anualment per eliminatòries.

Història 
La primera edició es disputà l'any 1919. Fins a la temporada 1945/46 només eren admesos clubs de la ciutat de Viena, i el torneig s'anomenava Copa Wiener. Des del 2003 és coneguda com a Stiegl-Cup.

Finals

Edicions no oficials 
 1914-15 Floridsdorfer AC 3-1 Admira Viena
 1917-18 Floridsdorfer AC 4-3 Amateure

Copa Wiener 
 1918-19 Rapid Viena 3-0 Wiener Sport-Club
 1919-20 Rapid Viena 5-2 Amateure
 1920-21 Amateure 2-1 Wiener Sport-Club
 1921-22 Wiener AF 2-1 Amateure
 1922-23 Wiener Sport-Club 3-1 SC Wacker Viena
 1923-24 Amateure 8-6 SK Slovan Wien (pròrroga)
 1924-25 Amateure 3-1 First Vienna FC
 1925-26 Amateure 4-3 First Vienna FC
 1926-27 Rapid Viena 3-0 Austria Viena
 1927-28 SK Admira Viena 2-1 Wiener AC
 1928-29 First Vienna FC 3-2 Rapid Viena
 1929-30 First Vienna FC 1-0 Austria Viena
 1930-31 Wiener AC 16 pts, Austria Viena 15 pts (es disputà per sistema de lligueta)
 1931-32 SK Admira Viena 6-1 Wiener AC
 1932-33 Austria Viena 1-0 Brigittenauer AC
 1933-34 SK Admira Viena 8-0 Rapid Viena
 1934-35 Austria Viena 5-1 Wiener AC

Copa Austríaca 
 1935-36 Austria Viena 3-0 First Vienna FC
 1936-37 First Vienna FC 2-0 Wiener Sport-Club
 1937-38 WAC Schwarz-Rot 1-0 Wiener Sport-Club
 1939-1945 no es disputà (Àustria estava inclosa a l'Imperi Germànic)

Copa Wiener 
 19-46 Rapid Viena 2-1 First Vienna FC

Copa Austríaca 
 1946-47 SC Wacker Viena 4-3 Austria Viena
 1947-48 Austria Viena 2-0 Sturm Graz
 1948-49 Austria Viena 5-2 Vorwärts Steyr
 1950-1958 no es disputà
 1958-59 Wiener AC 2-0 Rapid Viena
 1959-60 Austria Viena 4-2 Rapid Viena
 1960-61 Rapid Viena 3-1 First Vienna FC
 1961-62 Austria Viena 4-1 Grazer AK
 1962-63 Austria Viena 1-0 LASK
 1963-64 SK Admira Viena 1-0 Austria Viena
 1964-65 LASK 1-1 1-0 Wiener Neustadt
 1965-66 SK Admira Viena 1-0 Rapid Viena
 1966-67 Austria Viena 1-2 1-0 LASK (pròrroga i Austria Viena campió per llançament de moneda)
 1967-68 Rapid Viena 2-0 Grazer AK
 1968-69 Rapid Viena 2-1 Wiener Sport-Club
 1969-70 FC Wacker Innsbruck 1-0 LASK
 1970-71 Austria Viena 2-1 Rapid Viena (pròrroga)
 1971-72 Rapid Viena 1-2 3-1 Wiener Sport-Club
 1972-73 FC Wacker Innsbruck 1-0 1-2 Rapid Viena (Wacker per més gols en camp contrari)
 1973-74 Austria Viena 2-1 1-1 Austria Salzburg
 1974-75 FC Wacker Innsbruck 3-0 0-2 Sturm Graz
 1975-76 Rapid Viena 1-0 1-2 FC Wacker Innsbruck (Rapid per més gols en camp contrari)
 1976-77 Austria Viena 1-0 3-0 Wiener Sport-Club
 1977-78 FC Wacker Innsbruck 1-1 2-1 SK VÖEST Linz
 1978-79 FC Wacker Innsbruck 1-0 1-1 FC Admira/Wacker
 1979-80 Austria Viena 0-1 2-0 Austria Salzburg
 1980-81 Grazer AK 0-1 2-0 Austria Salzburg (pròrroga)
 1981-82 Austria Viena 1-0 3-1 FC Wacker Innsbruck
 1982-83 Rapid Viena 3-0 5-0 FC Wacker Innsbruck
 1983-84 Rapid Viena 1-3 2-0 Austria Viena (Rapid per més gols en camp contrari)
 1984-85 Rapid Viena 3-3 Austria Viena (pròrroga, 6-5 pen)
 1985-86 Austria Viena 6-4 Rapid Viena (pròrroga)
 1986-87 Rapid Viena 2-0 2-2 FC Swarovski Tirol
 1987-88 Kremser SC 2-0 1-3 FC Swarovski Tirol (Krems per més gols en camp contrari)
 1988-89 FC Swarovski Tirol 0-2 6-2 FC Admira/Wacker
 1989-90 Austria Viena 3-1 Rapid Viena (pròrroga)
 1990-91 SV Stockerau 2-1 Rapid Viena
 1991-92 Austria Viena 1-0 FC Admira/Wacker
 1992-93 FC Wacker Innsbruck 3-1 Rapid Viena
 1993-94 Austria Viena 4-0 FC Linz
 1994-95 Rapid Viena 1-0 DSV Leoben
 1995-96 Sturm Graz 3-1 FC Admira/Wacker
 1996-97 Sturm Graz 2-1 First Vienna FC
 1997-98 SV Ried 3-1 Sturm Graz
 1998-99 Sturm Graz 1-1 LASK Linz (pròrroga, 4-2 pen)
 1999-00 Grazer AK 2-2 Austria Salzburg (pròrroga, 4-3 pen)
 2000-01 FC Kärnten 2-1 FC Tirol Innsbruck (pròrroga)
 2001-02 Grazer AK 3-2 Sturm Graz
 2002-03 Austria Viena 3-0 FC Kärnten
 2003-04 Grazer AK 3-3 Austria Viena (pròrroga, 5-4 pen)
 2004-05 Austria Viena 3-1 Rapid Viena
 2005-06 Austria Viena 3-0 SV Mattersburg
 2006-07 Austria Viena 2-1 SV Mattersburg
 2007-08 SV Horn 1:1 2:1 SV Feldkirchen (només hi participaren equips amateurs per la disputa de l'Eurocopa 2008 a Àustria i Suïssa)
 2008-09 Austria Viena 3-1 Trenkwalder Admira (pròrroga)
 2009-10 Sturm Graz 1-0 Wiener Neustadt
 2010-11 SV Ried 2-0 Austria Lustenau
 2011-12 Red Bull Salzburg 3-0 SV Ried
 2012-13 FC Pasching 1-0 Austria Viena
 2013-14 Red Bull Salzburg 4-2 St. Pölten
 2014-15 Red Bull Salzburg 2-0 Austria Viena (pròrroga)
 2015-16 Red Bull Salzburg 5-0 Admira Wacker Mödling
 2016-17 Red Bull Salzburg 2-1 Rapid Viena
 2017-18 SK Sturm Graz 1-0 Red Bull Salzburg

Referències 

Competicions futbolístiques a Àustria